

Miejscowości w Polsce 
 Wg nTERYT jest ich 2
 Rybarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Rybarzowice – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Buczkowice